Digi Football Club é um clube de futebol de Turks e Caicos. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2008/09.

Clubes de futebol das Turks e Caicos